Максимальный бре́йк () — максимально возможная серия в снукере.

Чтобы сделать максимальный брейк, игрок должен забить все красные шары, при этом после каждого красного требуется забить чёрный, а затем, после забития всех красных — цветные шары в соответствии с правилами. В этом случае игрок наберёт 

Во избежание разночтений, в регламенте любого профессионального турнира записано, что следует понимать под этим термином — это поочерёдно забитые  и чёрных шаров, после которых следует забить жёлтый, зелёный, коричневый, синий, розовый и чёрный шары. Любая другая комбинация забитых шаров, которая даёт в сумме те же  (например, игрок может начать со свободного шара и таким образом «компенсировать» потерянные очки) максимальным брейком считаться не будет.

Максимальный брейк — показатель высочайшего профессионального уровня игры. Само по себе исполнение максимума является событием на турнире и/или в сезоне. По традиции почти на каждом крупном турнире предусмотрен денежный приз для игрока, выполнившего максимальный брейк.

За всю историю официальных соревнований (с некоторыми исключениями) только 74 игрока смогли сделать один или более максимальных брейков, что доказывает высочайшую сложность его исполнения. Всего история снукера насчитывает 185 максимальных брейков в официальных соревнованиях. Юбилейный сотый «максимум» сделал Марк Селби во время полуфинального матча чемпионата Великобритании 2013 против Рики Уолдена.

Максимальный брейк (без свободного шара) 

В снукере максимальная серия, которую можно получить, не воспользовавшись фолом соперника — 147 очков. Для её выполнения необходимо после каждого красного шара обязательно сыграть чёрный  по   и затем   Такая серия называется максимальным брейком. По состоянию на октябрь 2018 года рекорд по количеству максимальных брейков в официальных соревнованиях у Ронни О’Салливана — у него 

Первый максимальный брейк  показанный по телевидению, сделал Стив Дэвис. Самым же молодым «брейкером», набравшим  является Джадд Трамп (15 ноября 2013 года). Трампу было 24 года и 2 месяца. Рекордное количество брейков, показанных за одну серию, принадлежит Эдриану Ганнэлу, который сделал три брейка  в четырёх фреймах во время тренировочной серии в Телфорде в 2003 году. 13 марта 2007 года Ронни О’Салливан продемонстрировал сразу два максимальных брейка в играх против местных снукеристов во время показательного матча в Корнуоле, а Питер Эбдон сделал два максимальных брейка в двух фреймах подряд во время показательного матча в Борнмуте против Стива Дэвиса в 2000 году.

Есть лишь четверо игроков, которым не удалось забить последний чёрный шар и, таким образом, закончить максимальную серию, ими стали: Кен Доэрти (финал Мастерс 2000), Барри Пинчес, Марк Селби и Тепчайя Ун-Нух в 2015 году на Чемпионате Великобритании.

Рекорд по общему числу максимальных брейков (с учётом только официальных соревнований) принадлежит Ронни О’Салливану — 15 максимальных брейков.

Максимальный брейк со свободным шаром 
Если биток после фола игрока оказывается в позиции, когда ни один красный шар не виден в полный размер при имеющихся всех 15 красных, соперник может на выбор заказать любой цветной шар (свободный шар), который забивается как красный (по цене красного — 1 очко), то есть игрок получает «дополнительный» (16-й) красный и цветной шары. Забив такой свободный шар с последующим цветным и далее, забивая все остальные шары в следующем порядке: красные шары чередуются с чёрными, потом все шесть цветных, — игрок может заработать более 147 очков. В случае, если за свободным шаром последует чёрный, и затем игрок забьёт все остальные шары, общий счёт серии достигнет 155. Таков максимально возможный брейк в снукере, который можно заработать, воспользовавшись фолом соперника.

Брейки с количеством очков более 147 
 Официально зарегистрировано, по меньшей мере, три брейка с количеством очков более 147. Брейком, занесённым в книгу рекордов Гиннесса, является серия Тони Драго  которую он выполнил в Западном Норвуде, Великобритания, в 1998 году. В том матче Драго в позиции снукера выбрал коричневый шар в качестве свободного и заработал дополнительное очко. Затем он снова забил коричневый, получив ещё   с  красный с розовым, красный с синим и далее все цветные шары. Брейк Драго, тем не менее, был зафиксирован на неофициальном турнире и не входит в число брейков, сделанных профессионалами.
 В октябре 2004 года, во время квалификации на чемпионат Великобритании, Джейми Бёрнетт заработал 148 очков в игре против Лео Фернандеса, став первым игроком, набравшим более  в профессиональном матче.
 В 1976 году, в финале клубного соревнования в Хаунслоу, Уэлли Уэст выполнил брейк в 151 очко, а в 2005 году в одном из тренировочных фреймов был зарегистрирован брейк  автором которого стал Джейми Коуп.

Самые «быстрые» максимальные брейки 

Первых пять самых быстрых брейков в 147 очков были сыграны Ронни О’Салливаном:
 1997 год: 5 минут 08 секунд
 2003 год: 6 минут 30 секунд
 2001 год: 6 минут 43 секунд
 2000 год: 6 минут 47 секунд
 1999 год: 6 минут 56 секунд

Для сравнения, в 1992 году Джеймс Уоттана «очистил стол» за 7 минут и 9 секунд.

До недавнего времени на большинстве профессиональных турниров каждому игроку, сделавшему максимальный брейк, обычно полагался существенный приз. К примеру, брейк Ронни О’Салливана в 1997 году принёс ему 165 тысяч фунтов стерлингов — или  за каждую секунду. В сезоне 2010/11 приз за максимум был приравнен к призу за высший брейк турнира (за это даются значительно меньшие денежные поощрения), а с сезона 2011/12 вместо этого была введена система «переходящего джекпота».

Максимальные брейки в других видах снукера 
В отличие от «классического» снукера в некоторых других видах этой игры максимальный брейк может значительно отличаться по количеству набранных очков и выполнению. К примеру, в снукере с 6 красными шарами подобный брейк составляет 75 очков без свободного шара и 83 со свободным; в снукере плюс — 210 очков.

Список официально зарегистрированных максимальных брейков 
В скобках указан порядковый номер брейка конкретного игрока, если их более одного.

 

(*) — брейки не входят в официальный список, так как сделаны вне турниров мэйн-тура. 
(**) — брейк не вошёл в официальный список по причине несоответствия размеров луз.

Статистика по годам

Личный зачёт 
 — чемпионы мира
Игроки, чьи имена выделены серым цветом, более не выступают на профессиональных турнирах

Рекорды 
 Самый первый максимум был зафиксирован 26 сентября 1934 года в исполнении новозеландца Мёрта О’Донохью в Гриффите, Новый Южный Уэльс, Австралия.
 Джо Дэвис сделал официально признанный максимум в матче против Вилли Смита 22 января 1955 года в Leicester Square Hall, Лондон.
 Первый максимум на профессиональном турнире сделал Джон Спенсер в 1979 году, но он не был признан официально главным образом из-за несоответствия размеров луз.
 Первый максимум, показанный по телевидению, сделал в 1982 году Стив Дэвис на Lada Classic. С этого брейка берёт отсчёт список официально признанных максимумов.
 В 1983 году Клифф Торбурн сделал первый максимальный брейк в рамках чемпионата мира. Это достижение затем было повторено Джимми Уайтом, Стивеном Хендри (трижды), Ронни О'Салливаном (трижды), Марком Уильямсом и Алистером Картером.
 Хендри, О’Салливан, Уильямс,  Джадд Трамп и Барри Хокинс делали 147 в выигранных матчах. Хендри выиграл титул на турнире Liverpool Victoria Charity Challenge 1997, сделав 147. Затем подобное удавалось четырежды О’Салливану (Открытый чемпионат Шотландии по снукеру 2000, чемпионат Великобритании 2007, ЧМ-2008 и открытый чемпионат Уэльса 2014). Джадд Трамп сделал это в финале Nirvana Turkish Masters 2022.
 Только Хендри, Джон Хиггинс, Ронни О'Салливан и Джадд Трамп делали 147 в финальных матчах. Хендри (трижды): Liverpool Victoria Charity Challenge 1997, British Open 1999 и Malta Grand Prix 2001. Хиггинс сделал это дважды: в финале Кубка LG 2003 и в финале Шанхай Мастерс 2012. Ронни О'Салливан сделал максимум в завершающем фрейме открытого чемпионата Уэльса 2014. Джадд Трамп сделал это в финале Nirvana Turkish Masters 2022.
 Хиггинс стал первым и пока единственным игроком, сделавшим 147 на двух рейтинговых турнирах подряд: Кубок LG 2003 и British Open 2003.
 Хиггинс сделал максимум на Кубке LG 2003 (компания LG была титульным спонсором Гран-при) и через год на Гран-при 2004.
 По два максимальных брейка на одном турнире фиксировалось 10 раз: 1992 — Стивен Хендри и Джон Пэррот (Matctroom League 1992); 2000 — Стивен Магуайр и Ронни О’Салливан (Scottish Open 2000); 2007 — Джейми Бёрнетт и Том Форд (Гран-при 2007); 2008 — Ронни О’Салливан и Али Картер (чемпионат мира 2008); 2010 — Танават Тирапонгпайбун и Марк Уильямс (Euro Players Tour Championship 2010/2011 — Этап 3); 2011 — Дин Цзюньхуэй и Джейми Коуп (Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 11), а также Мэттью Стивенс и Дин Цзюньхуэй (Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 12); 2018 — Ронни О’Салливан и Стюарт Бинэм (China Open 2018); 2018 — Ронни О’Салливан и Тепчайя Ун-Нух (English Open); 2019 — Нил Робертсон и Ноппон Саенгхам (Welsh Open).
 Самым молодым игроком, сделавшим максимум на официальном турнире, стал Танават Тирапонгпайбун (турнир Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 3) в возрасте  и  Самым молодым игроком, сделавшим максимум на неофициальном турнире, является Джадд Трамп (турнир Potters Under-16 Tournament в возрасте  и  Самым молодым игроком, сделавшим  турнире, транслировавшемся по телевидению (Мастерс 2007), является Дин Цзюньхуэй  и 
 43-летний Фергал О’Брайен (43 года и 354 дня), впервые сделавший максимальный брейк 25 февраля 2016 года в матче против Марка Дэвиса в рамках Лиги чемпионов 2016, стал самым возрастным игроком, которому удалось сделать серию  в официальном матче. До этого Стивен Хендри в возрасте  и  сделал свой последний,  21 апреля 2012 года.
 Брейк в 146 очков сделали только 16 снукеристов, из них по три раза два спортсмена — Марк Аллен и Ронни О'Салливан.

См. также 
 Список снукеристов, сделавших 100 и более сенчури-брейков
 Лег за 9 дротиков в дартсе

Примечания

Видео

Ссылки 
 Архив снукера Криса Тернера: максимальные брейки
 Мировые рекорды
 Максимальный брейк Джона Хиггинса в финале Шанхай мастерс 2012 

Снукер